Дивізія А 1969—1970 — 52-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув УТА (Арад).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1970—1971 як переможець Кубку Румунії 1969—1970.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1969—1970
Румунія
Румунія
1969 у румунському спорті
1970 у румунському спорті